

События 
 Арабский полководец Абд-ар-Рахман (по другим данным, его брат Салмана ибн Раби) напал на хазарский город Беленджер и был убит.
 Патриций Пасагнатес передал арабам Армению.
 Взятие арабами азербайджанского города Шамхора.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 652 году
 Шикшананда, буддийский монах и миссионер из Гандахары, переводчик буддийских книг на китайский язык;
 Константин IV, византийский император;
 Дагоберт II, король Австразии.
 Хлотарь III, король франков.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 652 году
 Аббас ибн Абд аль-Мутталиб — дядя пророка Мухаммада.
 Абдуррахман ибн Ауф, один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада.
 Аль-Микдад ибн аль-Асвад, один из сподвижников  пророка Мухаммеда.
 Итта, святая Римско-Католической Церкви.
 Йездегерд III, царь царей (шахиншах) Ирана.
 Олимпий (экзарх Равенны).
 Ротари (король лангобардов).
 Сегене, пятый настоятель монастыря Айона.

См. также